Сен-Мену́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Сувиньи. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03247.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 979 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 595 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 442 были экономически активными, 153 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 442 активных работали 399 человек (209 мужчин и 190 женщин), безработных было 43 (22 мужчины и 21 женщина). Среди 153 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 67 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сен-Мену (XII век). Ранее была частью бенедиктинского монастыря.
 Дом Добродетельных кардиналов. Исторический памятник с 2000 года.
 Замок Суи. Исторический памятник с 1952 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье